Клайнблиттерсдорф () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарбрюкен. Население составляет 12,4 тыс. человек (2010). Занимает площадь 27,29 км². Официальный код  —  10 0 41 514.

Община подразделяется на 5 сельских округов.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саара